Эмиль Альфонс Гриффит (; 3 февраля 1938, Сент-Томас, Виргинские Острова, США — 22 июля 2013, Хемпстед, штат Нью-Йорк, США) — боксёр-профессионал, экс-чемпион мира в двух весовых категориях.

«Боксёр года» (1964) по версии журнала «Ринг».

Любительская карьера 
В 1958 году выиграл 3 турнира «Золотые перчатки» в полусреднем весе среди любителей: New York Daily News Golden Gloves, New York Golden Gloves Tournament of Champions и Intercity Golden Gloves.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге дебютировал 2 июня 1958 года, победив по очкам Джо Пархэма.

11 марта 1960 года встретился с Дэнни Мойером. На протяжении всех десяти раундов шёл примерно равный бой. Мнения судей разделились. Один судья отдал победу Мойеру со счётом 5/5. Двое других выставили такой же счёт в пользу Гриффита.

26 апреля 1960 года Гриффит и Мойер встретились во второй раз. На этот раз победа осталась за Мойером (раздельным решением): 100/98, 99/96, 96/99.

Первый бой с Луисом Мануэлем Родригесом 
12 декабря 1960 года победил раздельным решением кубинца Луиса Мануэля Родригеса: 6/4, 5/4, 4/5. Для Родригеса это поражение стало первым в карьере (при 35-и победах).

Чемпионский бой с Бенни Паретом 
1 апреля 1961 года Гриффит вышел на бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе против Бенни Парета. Эмиль одержал победу нокаутом в 13-м раунде и завоевал свой первый титул в профессионалах.

Второй бой с Бенни Паретом 
30 сентября 1961 года состоялся второй бой между Гриффитом и Паретом. На этот раз, поединок продлился все 12 раундов. Счёт судей: 8/6 Гриффит, 8/6 и 9/6 Парет. Большинство опрошенных после боя журналистов считали, что лучше в этой схватке был Гриффит.

Третий бой с Бенни Паретом 

24 марта 1962 года состоялся третий раунд противостояния между Гриффитом и Паретом. Гриффит выиграл техническим нокаутом в 12-м раунде.

После боя Парет впал в кому и через несколько дней скончался.

18 августа 1962 года провёл третий бой против Дэнни Мойера. Одержал в нём победу раздельным решением судей: 99/95, 99/96, 96/97.

Второй бой с Луисом Мануэлем Родригесом 
21 марта 1963 года потерял свои титулы WBC и WBA в полусреднем весе, уступив Луису Мануэлю Родригесу. Счёт судей: 8/6, 8/5, 9/5. Все в пользу кубинца.

Третий бой с Луисом Мануэлем Родригесом 
8 июня 1963 года Гриффит и Родригес встретились вновь. После 15-ти раундов мнения судей разделились. Двое отдали победу Гриффиту — 8/7 и 9/6. Один выставил 10/5 в пользу Родригеса.

Бой с Рубином Картером 
20 декабря 1963 года в не титульном бою проиграл нокаутом в первом же раунде Рубину Картеру по прозвищу «Ураган».

Четвёртый бой с Луисом Мануэлем Родригесом 
12 июня 1964 года состоялся заключительный, четвёртый, бой Гриффит — Родригес. В упорном бою верх взял Гриффит. Счёт судей: 69/67 и 70/68 Гриффит, 71/70 Родригес.

1 декабря 1964 года Эмиль победил известного британского боксёра Дэйва Чарнли техническим нокаутом в предпоследнем, девятом, раунде.

Первый бой с Мануэлем Гонсалесом 
26 января 1965 года Гриффит уступил по очкам (97/94, 94/97, 95/96) Мануэлю Гонсалесу. Титулы Гриффита на кону не стояли.

Второй бой с Мануэлем Гонсалесом 
10 декабря 1965 года Гриффит вновь встретился с Гонсалесом. На этот раз бой был титульным. Чемпион одержал победу с разгромным счётом: 9/5, 11/3, 12/3.

Чемпионский бой с Диком Тайгером 
25 апреля 1966 года Гриффит вышел на бой против чемпиона WBC и WBA в среднем весе Дика Тайгера. Эмиль одержал победу единогласным решением судей (7/6, 8/7, 9/5) и стал чемпионом мира во второй весовой категории.

Первый бой с Джои Арчером 
13 июля 1966 года Гриффит защитил свои титулы в бою против Джои Арчера. Счёт судея после 15-ти раундов: 9/5, 8/7, 7/7.

Второй бой с Джои Арчером 
23 января 1967 года Гриффит и Арчер встретились снова. В близком бою Гриффит выиграл решением судей: 8/7 и 8/6 (дважды).

Первый бой с Нино Бенвенути 
17 апреля 1967 года Гриффит защищал свои титулы в среднем весе в поединке против итальянца Нино Бенвенути. Итальянец одержал победу единогласным решением: 9/6 и 10/5 (дважды).

Сам бой получился очень зрелищным и был признан «Боем года» (1967) по версии журнала «Ринг».

Второй бой с Нино Бенвенути 
29 сентября 1967 года Гриффит и Бенвенути встретились вновь. Гриффиту удалось взять реванш: 9/5 (дважды) и 7/7 после 15-ти раундов.

Третий бой с Нино Бенвенути 
4 марта 1968 года Гриффит и Бенвенути встретились в третий раз. Нино одержал победу и снова отобрал у Гриффита титулы в среднем весе. Счёт судей: 8/6 (дважды) и 7/7.

Чемпионский бой с Хосе Наполесом 
17 октября 1969 года Гриффит попытался снова стать чемпионом мира в полусреднем весе. Ему противостоял кубинец Хосе Наполес. Кубинец выиграл единогласным решением: 9/4, 11/4, 11/3.

4 июня 1970 года победил по очкам датчанина Тома Богса, имевшего на тот момент рекорд 53-0.

Второй бой с Диком Тайгером 
15 июля 1970 года во второй раз встретился с нигерийцем Диком Тайгером. Гриффит уверенно выиграл: 8/2 и 7/2 (дважды).
Это был последний бой в карьере Тайгера.

Чемпионский бой с Карлосом Монсоном 
25 сентября 1971 года Гриффит вышел на бой против аргентинца Карлоса Монсона, владеющего титулами WBC и WBA в среднем весе. В предпоследнем, четырнадцатом, раунде Гриффит пропустил серию тяжёлых ударов и рефери пришлось остановить бой. Таким образом, была объявлена победа Монсона техническим нокаутом.

Второй бой с Карлосом Монсоном 
2 июня 1973 года Гриффит предпринял вторую попытку отобрать у Монсона титулы в среднем весе. Аргентинец выиграл единогласным решением: 147/145, 147/144, 147/143.

22 ноября 1974 года проиграл по очкам итальянцу Вито Антуофермо. Счёт судей: 6/3, 7/2, 8/2.

30 июля 1977 года проиграл по очкам британцу Алану Минтеру. После этого ушёл из бокса.

Достижения 
 Чемпион мира в полусредней весовой категории (1961, 1962)
 Чемпион мира в полусредней весовой категории (WBC, 1963, 1963—1966; WBA, 1962—1963, 1963—1966)
 Чемпион мира в средней весовой категории (WBC, 1966—1967, 1967—1968; WBA, 1966—1967, 1967—1968)
 «Боксёр года» (1964) по версии журнала «Ринг»
 В 1990-м году включён в Международный зал боксёрской славы в Канастоте, Нью-Йорк

Семья 
В 1971 году женился на Мерседес Донасторг.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 

Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры Американских Виргинских Островов
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Члены Международного зала боксёрской славы